Владимир Гудков:
 Гудков, Владимир Игоревич (известен как: Владимир Дантес род. 1988) — украинский певец, телеведущий, радиоведущий.
 Гудков, Владимир Павлович (1934—2020) — советский и российский филолог-славист.